Adriana (Adrianna) – imię żeńskie
 Adriana – rodzaj roślin z rodziny wilczomleczowatych
 Adriana – planetoida o numerze katalogowym 820

Zobacz też 

 
 Adriana S.A. – firma z Kijewa Królewskiego